Freke ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Freke, von 1572 bis 1576 Bischof von Rochester und von 1584 bis 1591 Bischof von Worcester
 John Freke (1688–1756), englischer Mediziner
 Timothy Freke (* 1959), britischer Philosoph